Pies Przewodnik  – fundacja, która powstała 17 lutego 2011 roku działająca na rzecz osób niewidomych. Realizuje projekty związane ze szkoleniem psów przewodników.

Historia 
Fundacja powstała 17 lutego 2011 roku. Wspiera i propaguje aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym, stara się przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, a szczególnie korzystającym z pomocy psa asystującego. W październiku 2011 roku fundacja została przyjęta do Koalicji na Rzecz Równych Szans. Od 17 czerwca 2013 roku fundacja jest członkiem Federacji Organizacji Służebnych Mazowia.

Projekty 
 1 lutego 2019 – 31 marca 2020. Kurs na samodzielność. Projekt realizowany ze środków PFRON we współpracy z fundacją Vis Maior. Zorganizowano szkolenia obejmujące umiejętności potrzebne osobom niewidomym w codziennym życiu takim jak:  czytania Braille’a, obsługa komputera i smartfona, poruszania się z białą laską, samodzielnego radzenia sobie w domu z gotowaniem gorących posiłków włącznie.
 2019 (1.06–31. 12 2019) projekt Orientacja przestrzenna osób niewidomych poruszających się z psami przewodnikami dofinansowany ze środków PFRON.  
 2017 (1.07. 2017 do 31.03. 2019) projekt Mój pies, moje oczy 2017 dofinansowany ze środków PFRON
 2015 (1.01. 2015 i potrwa do 31.03.2017) Projekt „”mój pies – moje oczy w ramach którego zakupiono i przeprowadzono psów przewodników
 2014 (30.04.2014 do 30.09.2015) fundacja była partnerem w projekcie Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, którego liderem była Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
 2014 projekt Orientacja przestrzenna osób niewidomych, poruszających się z psami przewodnikami dofinansowany ze środków PFRON. W ramach projektu przeszkolono 40 osób niewidomych z orientacji przestrzennej, które korzystały lub zamierzały skorzystać z pomocy psów przewodników oraz instruktorów orientacji przestrzennej.
 2012 projekt Psim tropem w ramach którego wyszkolono dwa psy pełniące rolę przewodników osób niewidomych. Dodatkowo stworzono bazę specjalistów tyflopedagogów oraz artykuły poświęcone orientacji przestrzennej osób korzystających z pomocy psów przewodników, które zostały wydane w formie broszury.
 2012 projekt Okiem Psa finansowany ze środków PFRON w ramach którego przeszkolono 15 osób niewidomych do przyjęcia psa przewodnika. Spośród nich 3 osoby otrzymały psa wyszkolonego przez fundację Vis Maior.

Prezesi 

 Jolanta Eleonora Kramarz od 2011 roku do 5 listopada 2018.
 Joanna Witkowska od 6 listopada 2018

Przypisy 

Organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnością
Organizacje dla osób niewidomych w Polsce